Ulica Senatorska w Polsce może odnosić się do:
 Ulica Senatorska w Krakowie
 Ulica Senatorska w Warszawie

Senatorska